Гузій — українське прізвище.

 Гузій Анатолій Ількович (1957) — академік Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри експлуатації лісових ресурсів Житомирського національного агроекологічного університету
 Гузій Володимир Миколайович — український краєзнавець
 Гузій Наталія Василівна (1954) — український учений в галузі педагогіки
 Гузій Петро Іванович (1903–1937) — бандурист, актор-аматор, кооператор
 Гузій Сергій Єфремович (1915–1987) — український радянський господарський діяч, Герой Соціалістичної Праці

Українські прізвища